Macrophyllum benedenii är en ringmaskart som beskrevs av Hansen 1882. Macrophyllum benedenii ingår som enda art i släktet Macrophyllum (auktor:Schmarda, 1861) och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
benedenii